Chenghua léase Chéng-Juá (en chino:成华区 , pinyin:Chénghuá Qū) es un distrito urbano bajo la administración directa de la Subprovincia de Chengdu, capital provincial de Sichuan. El distrito yace en una llanura con una altura promedio de 500 msnm, ubicada a 5 km al norte del centro financiero de la ciudad, formando parte del núcleo de Chengdu. Su área total es de 109 km² y su población proyectada para 2017 fue de 1 millón de habitantes.

Administración
El distrito de Chenghua se divide en 14 pueblos que se administran en subdistritos.

Referencias

Enlaces externos 

Chengdu
Ciudades-distrito de Shichuan